Кононов, Василий Иванович:
 Кононов, Василий Иванович (1905—1983) — советский хореограф и балетмейстер.
 Кононов, Василий Иванович (1912—?) — советский государственный деятель.